Gerd Zenhäusern, né le  à Viège, est un joueur professionnel, entraîneur suisse de hockey sur glace.

Biographie

Joueur

Entraineur
2011-2012 : Lausanne HC (LNB) — entraîneur assistant
2012-2013 : Lausanne HC (LNB) — entraineur assistant et à partir du  entraîneur en remplacement de John Van Boxmeer
2013-2014 : HC Bienne (LNA) et Équipe de Suisse de hockey sur glace des -20 ans — entraîneur assistant 
2014-2016 : HC Fribourg-Gottéron (LNA) — entraîneur en remplacement de Hans Kossmann

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 ||  HC Sierre ||  LNB ||  3 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  3 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0
|-
| 1989-1990 ||  HC Sierre ||  LNB ||  1 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1990-1991 ||  HC Viège ||  Première ligue ||  22 ||  13 ||  21 ||  34 ||  - ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1991-1992 ||  HC HC Sierre ||  LNB ||  36 ||  10 ||  9 ||  19 ||  16 ||  10 ||  1 ||  3 ||  4 ||  10
|-
| 1992-1993 ||   HC Ajoie ||  LNA ||  36 ||  5 ||  4 ||  9 ||  10 ||  4 ||  0 ||  3 ||  3 ||  0
|-
| 1993-1994 ||  SC Herisau ||  LNB ||  34 ||  6 ||  8 ||  14 ||  45 ||  3 ||  0 ||  2 ||  2 ||  4
|-
| 1994-1995 ||  Lausanne HC ||  LNB ||  36 ||  13 ||  26 ||  39 ||  20 ||  11 ||  7 ||  8 ||  15 ||  4
|-
| 1995-1996 ||  Lausanne HC ||  LNA ||  35 ||  3 ||  6 ||  9 ||  20 ||  4 ||  0 ||  3 ||  3 ||  0
|-
| 1996-1997 ||  Zürcher SC ||  LNA ||  27 ||  2 ||  8 ||  10 ||  4 ||  5 ||  0 ||  1 ||  1 ||  0
|-
| 1997-1998 ||  Zürcher SC ||  LNA ||  26 ||  5 ||  3 ||  8 ||  14 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1997-1998 ||  HC Fribourg-Gottéron ||  LNA ||  11 ||  3 ||  7 ||  10 ||  4 ||  11 ||  2 ||  1 ||  3 ||  8
|-
| 1998-1999 ||  HC Fribourg-Gottéron ||  LNA ||  41 ||  9 ||  8 ||  17 ||  31 ||  4 ||  1 ||  3 ||  4 ||  8
|-
| 1999-2000 ||  HC Fribourg-Gottéron ||  LNA ||  45 ||  2 ||  11 ||  13 ||  24 ||  4 ||  1 ||  0 ||  1 ||  27
|-
| 2000-2001 ||  HC Fribourg-Gottéron ||  LNA ||  38 ||  2 ||  8 ||  10 ||  14 ||  5 ||  1 ||  0 ||  1 ||  0
|-
| 2001-2002 ||  Lausanne HC ||  LNA ||  44 ||  17 ||  19 ||  36 ||  34 ||  5 ||  3 ||  3 ||  6 ||  2
|-
| 2002-2003 ||  Lausanne HC ||  LNA ||  39 ||  15 ||  17 ||  32 ||  30 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2003-2004 ||  Lausanne HC ||  LNA ||  39 ||  7 ||  21 ||  28 ||  20 ||  4 ||  0 ||  2 ||  2 ||  0
|-
| 2004-2005 ||  Lausanne HC ||  LNA ||  44 ||  8 ||  21 ||  29 ||  42 ||  16 ||  2 ||  7 ||  9 ||  20
|-
| 2005-2006 ||  HC Fribourg-Gottéron ||  LNA ||  5 ||  1 ||  0 ||  1 ||  6 ||  16 ||  0 ||  2 ||  2 ||  8
|-
| 2006-2007 ||  HC Fribourg-Gottéron ||  LNA ||  43 ||  3 ||  15 ||  18 ||  58 ||  4 ||  0 ||  1 ||  1 ||  25
|-

| 473 ||	82 	||148 ||	230 	|| 	311  	||	82 ||	10 	||26 	||36 	|| 	98   

| 110 	||29 ||	43 ||	72 	||	81  ||	27 	||8 	||13 ||	21 	 ||	18

Palmarès comme joueur
Promotion en LNA avec le Lausanne HC en 1995

Palmarès comme entraineur
Champion Suisse de LNB avec le Lausanne HC en 2013
Promotion en LNA avec le Lausanne HC en 2013

Famille 
 Il est le fils de Aldo Zenhäusern ancien hockeyeur professionnel.

Notes et références 

Naissance en avril 1972
Sportif valaisan
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Viège
Joueur du SC Herisau
Joueur du HC Ajoie
Joueur du ZSC Lions
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Naissance à Viège
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur du HC Fribourg-Gottéron